Wilde kan som auktorsförkortning betyda:

 Jan Jacobus Friedrich Egmond de Wilde
 Willem Jan Jacobus Oswald de Wilde

Robotskapade auktorsförkortningar